A 2016-os MotoGP Amerika nagydíjat április 8. és 10. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Álex Rins, míg a Moto3-at Romano Fenati nyerte meg.

MotoGP

Szabadedzések
Az első szabasedzésen Jack Miller bukott a 18-as kanyarban, mely során lábközépcsonttörést szenvedett, így versenyhétvége további eseményein nem vehetett részt.

Időmérő
A MotoGP időmérőjét április 9-én, délután rendezték. A pole-pozíciót Marc Márquez szerezte meg Jorge Lorenzo és Valentino Rossi előtt. 

Megjegyzések:
  Andrea Iannone 3 rajthelyes büntetést kapott az argentin nagydíjon történő balesete miatt.

Futam
A MotoGP futamát április 10-én, délután rendezték. Szokás szerint Lorenzo kapta el legjobban a rajtot, de az első kanyart túlmérve visszaesett a harmadik helyre. A címvédő a hosszú egyenesre ráfordító kanyarban is hibázott, és visszaesett Dovizioso mögé. Rossit többen is megelőzték az egyenesben, többek között a kiválóan rajtoló Aleix Espargaró is. A harmadik körben 24 verseny óta először Rossi kicsúszott és nem tudta folytatni a versenyt. Eközben az élről rajtoló Márquez fokozatosan lépett el Doviziosótol, akire Lorenzo és Dani Pedrosa is megérkezett. 
Lorenzo könnyen megelőzte az olaszt, de Doviziosónak ismét balszerencséje volt. Miután elmérte az első kanyart, Pedrosa alatt megbicsaklott a motor, majd belecsapódott az előtte lévő Ducatiba. Pedrosa sportszerűen versenytársához szaladt, majd utána visszatért a versenybe. A bukássorozatot Cal Crutchlow és Bradley Smith folytatták, akik ugyanabban a kanyarban dobták el a motort, mindössze pár másodperc eltéréssel. Mindketten folytatták a versenyt, de pontot már nem tudtak szerezni. 
Eközben a két Suzuki csatázott a negyedik helyért, de Viñales könnyedén előzte meg csapattársát. Ezek után (a kisebb kategóriákhoz képest) unalmasabb körök következtek, egyedül csak a középmezőny végében történtek izgalmak, ugyanis Laverty és Rabat is megelőzték Hernándezt. 
Az austini futamot sorozatban negyedszer is Marc Márquez nyerte meg és megőrizte elsőségét a pontversenyben. Lorenzo és Iannone fértek még fel a dobogóra, utánuk következett Viñales, Aleix Espargaró, és Scott Redding. A top 10-be még Pol Espargaró, Pirro, Barberá és Bradl fértek be.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét április 9-én, délután rendezték. Az kvalifikáción Efrén Vázquez nagyot esett, így a futamon nem tudott elindulni. Mint később kiderült a versenyző csigolyatörést és bokatörést is szenvedett.

Futam
A Moto2 futamát április 10-én, délután rendezték. Dominique Aegerter rajtolt a legjobban, ám a svájcit hamar megelőzte a pole-ból induló Rins és Zarco. Sam Lowes a startnál kissé hátraesett, de hamarosan már Aegertert megelőzve a második helyen haladt. A harmadik helyért Aegerter, Zarco és Folger harcoltak, ám a német többször is elhagyta a pályát, ezért hátraesett a mezőnyben. Miközben Lüthi megelőzte Zarcót, Corsi és Takaaki is megérkeztek a dobogó legalsó fokáért vívott harcba. Azonban a két versenyző ütközött és Takaaki, így a japánnak a mezőny hátsó részéből kellett újra előre keverednie. Az élen Lowes csökkenteni próbálta hátrányát, de Rins elképesztő tempót diktált az első helyen. Zarco már kezdte feltartani a mögötte haladókat, majd amikor csapattársához hasonlóan Aegerter is megelőzte a regnáló bajnokot, megfutotta saját leggyorsabb körét. 5 körrel a vége előtt Zarco felküzdötte magát a harmadik helyre. Folger a verseny nagy részét a háttérből figyelte, majd az utolsó körökre összeszedte magát és Lüthit is megelőzve jött fel az ötödik helyre. Lüthit az utolsó körben Aegerter, valamint az utolsó kanyarban még Corsi is megelőzte. 
Rins megnyerte a versenyt Lowes és Zarco előtt, de a pontversenyben Lowes vette át az első helyet. Negyedik lett Aegerter, majd Folger, Corsi, Lüthi, Siméon, Simón és Schrötter következtek.

Moto3

Időmérő
A Moto3 időmérőjét április 9-én, délután rendezték.

Futam
A Moto3 futamát április 10-én, délután rendezték. A pole-pozícióból indulva Philipp Öttl már az első kanyarban elvesztette vezető helyét Navarróval szemben. Fenati a harmadik helyre jött fel, Brad Binder a tizenkettedikről a hatodikra, Antonelli pedig a harmincadikról küzdötte fel magát a középmezőnybe. Fenati gyorsan megelőzte Öttl-t és üldözőbe vette Navarrót. Az üldözőboly megpróbált felzárkózni Kornfeil vezetésével, de az állandó helycserék lelassították a csoportot. Hamarosan Öttl egyedül haladt a harmadik helyen, mögötte Fabio Quartararo és Binder csatáztak a negyedik helyért. A nyolcadik körben Navarro szélesen fordult az első kanyarban, így Fenati gond nélkül vette át a vezetést. Kialakult köztük egy fél másodperces különbség, mindaddig, míg a spanyol a 12. körben ismét elmérte az első kanyart: a különbség két másodpercre hízott. A verseny végére nagy csaták alakultak ki Öttl, Quartararo és Binder, valamint Bastianini, Antonelli és Canet között. 3 körrel a vége előtt Quartararo motorja meghibásodott, de a versenyt folytatni tudta. A dráma folytatódott, hiszen az utolsó előtti körben Antonelli bukott, megfosztva őt ezzel a parádés pontszerzéstől. Az utolsó körre is maradt izgalom, Binder a hosszú egyenesben előzte meg Öttl-t és jött fel a dobogót érő harmadik helyre. 
Fenati magabiztosan nyerte meg a futamot Navarro és Binder előtt. Öttl negyedik lett, őt Locatelli, Bastianini, Canet és Livio Loi követték.

Jegyzetek

További információk

amerika
Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
Texas sportélete